Сјеланд се може односити на:
 Сјеланд, данско острво
 Сјеланд (покрајина), данска покрајина

Види још 
 Зеланд (вишезначна одредница)